Флаг муниципального образования Зотинский сельсовет Туруханского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 сентября 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7198.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище, с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос (в соотношении 9:1) белого и голубого цвета. На белой части полотнища воспроизведены фигуры герба Зотинского сельсовета, выполненные зелёным, красным, жёлтым и оранжевым цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле — зелёная раскидистая крона ели, завершённая еловой лапой, сопровождённая в верхних углах червлёными восьмилучевыми звёздами и обременённая двумя сообращёнными, золотыми токующими глухарями, стоящими на лазоревой узкой оконечности».

Символика 
Флаг Зотинского сельсовета разработан на основе герба Зотинского сельсовета и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Зотинский сельсовет, включающий в себя посёлок сельского типа Зотино, находится примерно на половине пути по Енисею из Красноярска до Туруханска.

Основным занятием жителей этого таёжного края, помимо традиционных промыслов (охоты и рыбной ловли), является земледелие. Первые сведения о начале развития земледелия в Туруханском крае относятся к 1637 году. Переселенец Голубев на берегу Енисея, при впадении реки Дубчес (ныне село Зотино), построил землянку и получил грамоту от царя Михаила Фёдоровича Романова сроком на 10 лет «пашню распахивать и вольных людей призывать слободу строить». С тех пор слобода превратилась в благоустроенный посёлок сельского типа, которому доступны все блага цивилизации (телевидение, сотовая телефония, Интернет). Условия жизни посёлков в Туруханском районе нелёгкие. Они расположены в труднодоступных местах сибирской тайги, где пока сохраняется нетронутая цивилизацией природа, девственный таёжный лес.

Здешние леса признаны уникальными по богатству и разнообразию растительного мира. Богатство животного мира представлено популяциями лося, медведя, ондатры, пушного зверя (норка, горностай, лисица, песец, заяц). Богат и птичий мир Туруханского района — глухарь, тетерев, рябчик, серый журавль. Наибольшей плотности ареал глухаря достигает в равнинной тайге левобережья Енисея на юге Туруханского района, особенно в бассейнах рек Дубчес, Елогуй и других, где много сосновых боров.

Символика фигур флага Зотинского сельсовета многозначна.

Зелёное поле с еловой ветвью и глухари — символ богатой природы Центральной Сибири.

Голубая часть полотнища символизирует великий Енисей — самую длинную реку Центральной Сибири.

Звёзды на флаге сельского поселения — отражение исторического факта, когда летом 1922 года, в деревне Зотино произошло падение метеорита, неподалёку от избы жителя этой деревни Васильева. Звезда — символ путеводности, предназначенности, исполнения желаний.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением ели
Флаги с изображением глухаря